Barbara Czyż (ur. 1947) – polska polityk, posłanka na Sejm I kadencji, działaczka opozycji w PRL
 Barbara Czyż (ur. 1947) – polska rolnik i polityk ludowa, posłanka na Sejm X kadencji